Spojení písmen B a Q může mít různé významy:

BQ 
 BQ – kód ISO 3166-2 pro Karibské Nizozemsko

Bq
 becquerel – jednotka aktivity (radioaktivity) v soustavě SI

.bq 
 .bq – internetová doména nejvyššího řádu pro Karibské Nizozemsko